Wyniki Grand Prix Polski, dziesiątej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To trzynaste zawody o Wielką Nagrodę Polski (w tym zawody Grand Prix Polski II w 1999) – dziewiąte Grand Prix w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Wiesław Jaguś, natomiast rezerwę toru stanowili Janusz Kołodziej oraz Karol Ząbik.

Obrońcę tytułu Tony’ego Rickardssona, który po GP Włoch ogłosił zakończenie kariery żużlowej, zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Hans Niklas Andersen.

W wyniku losowania (11 września) ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja) (19) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (16) Wiesław Jaguś (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (17) Janusz Kołodziej (Polska)
 (18) Karol Ząbik (Polska)

Piotr Protasiewicz i Andreas Jonsson w sezonie 2006 reprezentują barwy miejscowej Polonii Bydgoszcz.

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 9 eliminacjach cyklu.

Opis 

Kiedy w 19 biegu Greg Hancock uzyskał dwunasty punkt, zapewnił sobie zdobycie srebrnego medalu i tytuł Wicemistrza Świata. Nicki Pedersen brązowy medal zapewnił sobie po 22 biegu (Andreas Jonsson nie awansował do finału, a sam Pedersen awansował z 1 półfinału). Nicki Pedersen zwyciężył w sześciu biegach (raz był drugi w bezpośrednim pojedynku z Jonssonem).

Tomasz Gollob, który zwyciężał w Bydgoszczy od 2002 tym razem zajął trzecią lokatę. Sensacyjnie w finale (czwarte miejsce) wystąpił jadący z dziką kartą Wiesław Jaguś, który w przyszłym sezonie startował z dziką kartą. Jarosław Hampel pomimo jedenastego miejsca zapewnił sobie utrzymanie w cyklu Grand Prix. Piotr Protasiewicz na pożegnanie z cyklem zajął 13 lokatę. Rezerwowi (Janusz Kołodziej i Karol Ząbik) nie mieli okazji do startu na torze.

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Polska
2006
2006 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy